Ла Пења Бланка има више значења:

 Ла Пења Бланка (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пења Бланка (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пења Бланка (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења Бланка (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пења Бланка (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пења Бланка (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пења Бланка (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику